Хімічне розчинення вугілля
 Хімічне розчинення корисних копалин